L'ail des bois est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certaines plantes de la famille des Alliaceae 

 Allium tricoccum, ail des bois ou oignon sauvage (aire de répartition : Amérique du Nord).
 Allium ursinum, ail des bois ou ail des ours (Eurasie).

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu
Liliaceae (Cronquist)
Ail